Кубок Македонии по футболу 2013/2014 () — 22-й розыгрыш Кубка Македонии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на macedonianfootball.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
2013 год в Северной Македонии
2014 год в Северной Македонии
Македония